Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2021 проводился с 26 по 30 мая 2021 года в городе Wausau (штат Висконсин).

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Чемпионат первоначально должен был проводиться в феврале в другом городе, но сроки проведения и место были изменены из-за пандемии COVID-19 и лишь в конце марта 2021 проведение чемпионата было назначено в городе Wausau на вторую половину мая.

Победителями чемпионата (впервые в истории чемпионатов) стала команда скипа Кори Дропкина, победившая в финале команду скипа Jed Brundidge. Бронзовые медали завоевала команда скипа Luc Violette.

Одновременно и там же проходил Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2021.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
Команды Jed Brundidge, Scott Dunnam и Luc Violette ранжированы на 2—4-е места по количеству побед в матчах между этими командами — соответственно, 2—0, 0—2 и 1—1. Команды Грега Персингера, Steven Birklid и Рича Руохонена ранжированы на 5—7-е места по количеству побед в матчах между этими командами — соответственно, 2—0, 0—2 и 1—1.

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−5:00).

Четвертьфиналы. 29 мая, 18:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 30 мая, 9:00

Финал. 30 мая, 19:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Спорт в США в 2021 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Висконсине
Май 2021 года